Porto das Caixas - bairro do município de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro.
 Porto das Caixas - filme brasileiro de 1962.